Фолюш — сукновальня, валяльня.

Населені пункти та їхні частини

 Фолюш — село в гміні Дембовець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Фолюш — село в гміні Рутка-Тартак Сувальського повіту Підляського воєводства
 Фолюш — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Фолюш — частина села Прусіновічкі в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Фолюш — частина села Цисев у гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства
 Фолюш — частина села Єлене в гміні Крашевіце Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Фолюш — осада в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Фолюш — осада в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Фолюш — осада в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Фолюш — осада в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Фолюш — лісова осада в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства

Примітки